SK Austria Kärnten (fosta ASKÖ Pasching) este un club de fotbal din Klagenfurt, Austria.

Lotul actual de jucători

Legături externe 
 Pagina oficială
 Fanclub Löwen Website
 Fanclub Tigers Website 
 Fanclub Amigos Website
 Fanclub Optimisten Website

Austria Kärnten
Fondări în 1947